Klienten kan syfta på:

 Klienten (roman) – en bok av John Grisham
 Klienten (film) – filmen som baserades på boken
 Klienten (TV-serie) – en TV-serie som utvecklades ur filmen